Делгадиљо има више значења:

 Делгадиљо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Делгадиљо (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику